Кровь эльфов () — третья книга из цикла «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского;
 «Кровь эльфов» — название песни из концептуального альбома Эльфийская Рукопись российской пауэр-метал группы Эпидемия